Rolândia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Rolandia (geslacht), een geslacht van koralen uit de familie van de Clavulariidae